Cieki w Polsce
 Pławienka – potok, dopływ Białej
 Pławienka – potok, dopływ Waliszowskiej Wody

Zobacz też 
 Pławianka

Przypisy